Szaunisi (Szawanezi, ang. Shawnee) – plemię Indian Ameryki Północnej

Miejscowości w USA:
 Shawnee – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie Johnson
 Shawnee – wieś w stanie Ohio, w hrabstwie Perry
 Shawnee – jednostka osadnicza w stanie Ohio, w hrabstwie Hamilton
 Shawnee – miasto w stanie Oklahoma, w hrabstwie Pottawatomie

Gminy w USA:
 Shawnee (ang. Shawnee Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Gallatin
 Shawnee (ang.: Shawnee Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Fountain
 Shawnee (ang.: Shawnee Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Cherokee
 Shawnee  (ang.: Shawnee Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Johnson
 Shawnee (ang.: Shawnee Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Bates
 Shawnee  (ang.: Shawnee Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Cape Girardeau
 Shawnee (ang.: Shawnee Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Henry
 Shawnee (ang.: Shawnee Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Allen
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Shawnee (ang.: Shawnee County) – w stanie Kansas